La Copa de Alemania 1990-91 fue la 48.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y contó con la participación de 64 equipos.

El SV Werder Bremen venció al 1. FC Colonia en la final en penales jugada en el Estadio Olímpico de Berlín para ganar su segunda copa nacional luego de haber perdido las dos finales previas.

Primera Ronda

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Replay

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1991
Fútbol en 1990
Fútbol en 1991
Alemania en 1990
Alemania en 1991
Werder Bremen